Het tennistoernooi US Open werd in 2005 bij de vrouwen voor de 119e keer gehouden. De als vierde geplaatste Belgische Kim Clijsters won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als twaalfde geplaatste Française Mary Pierce met 6-3 en 6-1 te verslaan.

Kim Clijsters won haar eerste grandslamtoernooi. In de finale tegen Mary Pierce werd het een gemakkelijke overwinning die deed denken aan de finale van Roland Garros, toen Justine Henin de Française zonder moeite versloeg. Clijsters deed het in 65 minuten. Clijsters had bovendien de jackpot beet, want doordat zij ook de US Open Series had gewonnen, incasseerde ze het dubbele prijzengeld van 1,77 miljoen euro. Na Roland Garros voor Henin was dit de tweede Belgische grandslamwinst dit seizoen. Na de Russische suprematie van vorig jaar namen de "Belgian girls" de macht weer over.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2005